Schweigeminute steht für:

 Schweigeminute, auch Gedenkminute, ein Trauerritual
 Schweigeminute (Siegfried Lenz), Novelle von Siegfried Lenz (2008)
 Schweigeminute (Traiskirchen), österreichisches Lied (2015)
 Schweigeminute (Film), deutscher Fernsehfilm (2016)